Lauterbach peut être le nom d'une localité, d'un cours d'eau ou d'une famille.

Toponyme



Bade-Wurtemberg 
 Lauterbach, commune de l'arrondissement de Rottweil

Bavière 
 Lauterbach (Altomünster), une ville de Altomünster
 Lauterbach (Bergkirchen), une ville de Bergkirchen
 Lauterbach (Fahrenzhausen), une ville de Fahrenzhausen
 Lauterbach (Freystadt), une ville de Freystadt
 Lauterbach (Geslau), une ville de Geslau
 Lauterbach (Heldenstein), une ville de Heldenstein
 Lauterbach (Mähring), une ville de Mähring
 Lauterbach (Rohrdorf), une ville de Rohrdorf
 Lauterbach (Schwaben), une ville de Ziemetshausen
 Lauterbach (Steingaden), une ville de Steingaden
 Lauterbach (Zusam), une ville de Buttenwiesen

Hesse 
 Lauterbach (Hesse), chef-lieu du Vogelsbergkreis

Mecklembourg-Poméranie-Occidentale 
 Lauterbach (Rügen), village dépendant de Putbus

Sarre 
 Lauterbach (Sarre), village dépendant de Völklingen

Saxe 
 Lauterbach (Bad Lausick), un quartier de la ville de Bad Lausick
 Lauterbach (Ebersbach), un quartier de la commune d'Ebersbach
 Lauterbach (Erzgebirge), un quartier de la ville de Marienberg
 Lauterbach (Neukirchen), un quartier de la commune de Neukirchen/Pleiße
 Lauterbach (Sächsische Schweiz), un quartier de la ville de Stolpen
 Lauterbach (Vogtland), un quartier de la ville d'Oelsnitz/Vogtl.

Thuringe 
 Lauterbach (Thuringe), une ville de Wartburgkreis

Lauterbach (Moorbad Harbach)
 Lauterbach (Karlstetten)

ancien nom de la ville de Čistá u Rovné, en Bohême

Cours d'eau 
 Lauterbach (Siebengebirge) dans le Siebengebirge
 Lauterbach dans le sud des Carpates
 Lauterbach (Schiltach) dans la Forêt Noire
 Le Lauterbach (ruisseau) qui coule en Lorraine (France) et en Sarre (Allemagne)
 Lauterbach à Dautphetal.

Patronyme 
 Heiner Lauterbach, un chanteur/acteur allemand
 Jacob Zallel Lauterbach (1873-1942), un intellectuel juif américain
 Richard Lauterbach
 Anton Lauterbach, un pasteur
 Boris Lauterbach,un musicien
 Carl Lauterbach
 Frizz Lauterbach, auteur et journaliste
 Heinrich Lauterbach (1893-1973), architecte allemand
 Johann Balthasar Lauterbach (1663-1694), ingénieur allemand
 Karl Lauterbach (1864-1937), botaniste allemand
 Karl von Kirchbach auf Lauterbach (1856-1939), militaire austro-hongrois
 Henry Lauterbach (1957-) athlète allemand
 Kerstin Lauterbach (1959-), homme politique allemand
 Karl Lauterbach (1963-), homme politique allemand
 Konstanze Lauterbach, régisseur de théâtre allemand
 Samuel Friedrich Lauterbach (1662-1728), théologien polonais